es una personaje ficticia al interior del manga Nana, obra de Ai Yazawa. Nana interpreta el rol protagónico junto con Nana Ōsaki.

Biografía 

Edad: 20 años
Grupo sanguíneo: B
Estatura: 
Peso: 

Nana Komatsu fue la segunda hija dentro de su familia. La relación con sus padres y hermanos es bastante buena. En la secundaria solía enamorarse fácilmente de cualquier tipo que encontrara relativamente atractivo, hasta que cuando tenía diecisiete años en un cine conoce a un hombre casado de veintinueve años llamado Takashi Asano, que es su verdadero primer amor. Con él Nana se entrega completamente, pero al poco tiempo de conocerse el hombre le dice que ha sido transferido a Tokio debido a su trabajo. Ella tras largo tiempo sintiendo un gran dolor finalmente asume que el tal Takashi Asano (dudaba hasta que el nombre que le había dado efectivamente era su nombre real) solo jugó con ella y solo quería satisfacerse con una joven escolar.

Toda su vida Nana vivió de forma muy mimada, sobreprotegida y donde muy pocas veces tenía que pensar por su propia cuenta, lo que cuando se hizo mayor comenzó a traerle problemas mayores. Con el hábito de enamorarse a primera vista de cualquiera, Hachi siempre depende de otra gente para que le ayuden a ponerle los pies sobre la tierra, sobre todo su amiga compañera de clase, Junko, apodada por ella misma Jun-chan.

Al graduarse decide entrar a una Universidad de Arte junto con su mejor amiga Junko, y ahí conocen a dos chicos con quiénes posteriormente entablan una amistad, Ryosuke y Shouji. Nana se enamora se Shouji pero aconsejada por Junko decide solo mantener una relación con él como amigo, pero tras varios traspiés en su relación, incluido que todos sus amigos -Junko, Ryosuke y también Shouji- se mudan a Tokio ya que quedaron en otra Universidad, todos menos ella, finalmente confiesan su amor el uno por el otro, y Nana decide buscar un trabajo de medio tiempo, para en un futuro también mudarse a Tokio con su novio y amigos. Sin embargo, después de trabajar mucho sola, finalmente logra ahorrar lo suficiente para poder mudarse a ese lugar.

En el tren camino a la ciudad de Tokio es cuando conoce a la roquera Nana Osaki, y es en ese momento donde comienza la historia del manga Nana.

Personalidad 
Es una chica bastante liviana, extrovertida, y no le cuesta llevarse bien con los demás. A pesar de ser bastante enamoradiza y algo inmadura, con la ayuda de los que la rodean logra superar varios de los problemas que van apareciendo en su vida.

Nana cree que tiene una maldición debido a su nombre. Esto remonta al significado que tiene la palabra "Nana" en general dentro de Japón, que es número siete (bajo el kanji 七). A pesar de que el kanji del nombre de Komatsu está escrito con distintos caracteres (奈々), ella cree que todas las profecías que dio Nostradamus acerca de las maldiciones en relación con el número siete recaen sobre ella.

Actores que la han interpretado 
Aoi Miyazaki, en la primera parte de la película de la serie.
Yui Ichikawa, en la secuela de la película.
KAORI, en el anime de la serie.
Rumi Nishido, en el videojuego de la serie para la consola PlayStation 2.

Komatsu, Nana
Nana